Трынково (Старозагорская область) — село в Болгарии. 
 Трынково (Ямболская область) — село в Болгарии.